Lubomin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Lubomin, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Lubomin, village de la gmina de Mrozy 
 Lubomin, village de la gmina de Stanisławów

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lubomin, village

dans la voïvodie de Basse-Silésie 
 Lubomin, village